Gabab ist:

 Gabab-Kanal in Nauru, er ist künstlich angelegt, um der Süßwasser-Knappheit entgegenzuwirken und die Bewässerung zu gewährleisten. Er liegt bei Yaren. Es ist der Todesort Auweyidas; hier befindet sich die Moqua Cave.
 ein Teil der Neuronalen Informationsübertragung, siehe GABAB